

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Kao Zhou (Ji Wei Kaowang)